Міста Лодзинського воєводства Польщі:

Л